Dor steht für:
 Dor (Indus), linker Nebenfluss des Indus in Pakistan
 Dor (Stadt), antike Stadt im heutigen Israel und gleichzeitig assyrische Provinz, siehe Liste der assyrischen Provinzen
 Dor (Rumänien), rumänischer Charakterzug
 Dor – Liebe deinen Nächsten, Bollywoodfilm aus dem Jahr 2006
 Dor (Universalreiniger), Reinigungsmittel des Henkel-Konzerns
 Glasmalerei Dor, eine Familiendynastie von Glasmalern
 Schwertfisch (Sternbild) (Abkürzung von lat. Dorado)

Dor ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Dor (* 1986), israelischer Jazzmusiker
 Frédéric Dor (* 1948), französischer Autorennfahrer
 Henri Dor (1835–1912), Schweizer Ophthalmologe
 Karin Dor (1938–2017), deutsche Schauspielerin
 Maureen Dor (* 1970), belgische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Miha Dor (* 1992), israelischer Fußballspieler
 Milan Dor (* 1947), österreichischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Milo Dor (1923–2005), österreichischer Schriftsteller
 Vincent Dor (* 1932), monegassischer Arzt, bekannt durch die nach ihm benannte Dor-OP

DOR steht als Abkürzung für:
 Differential One-way Range, Verfahren zur Positionsbestimmung von interplanetarischen Raumsonden, siehe Delta-DOR-Verfahren
 Deadly Orgone Radiation, eine wissenschaftliche Theorie von Wilhelm Reich
 Dorset, englische Grafschaft, Chapman-Code

D.o.R. bedeutet: 
 Derbholz ohne Rinde, siehe Festmeter

Siehe auch:
 Dohr (Begriffsklärung)
 Door
 Dorr
 D’Or

Abkürzung